Chirico ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio de Chirico (1888–1978), griechisch-italienischer Maler
 Louisa Chirico (* 1996), US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 San Chirico